Democratisch Blok (DDR), gevormd door de politieke partijen van het Nationale Front
 Democratisch Blok (Oekraïne), een coalitie bij de verkiezingen van 1990
 Democratisch Blok (Polen), gevormd door politieke partijen in de Volksrepubliek Polen